El Ángel steht für:

 El Ángel (Ecuador), Stadt und ein Municipio in der Provinz Carchi in Nord-Ecuador
 El Ángel, Originaltitel des Kriminalfilmes Der schwarze Engel (2018) von Luis Ortega